Ярмянда — река в России, протекает по территории Поросозерского сельского поселения Суоярвского района Республики Карелии. Длина реки — 12 км.

Общие сведения 
Река берёт начало из озера Туомилампи и далее течёт преимущественно в юго-восточном направлении по заболоченной местности.

Устье реки находится в 140 км по правому берегу реки Суны на высоте 154,6 м над уровнем моря.

Населённые пункты на реке отсутствуют.

Код объекта в государственном водном реестре — 01040100212202000015137.

См. также 
 Реки Карелии

Примечания

Дополнительная литература 
 

Реки Суоярвского района
Притоки Суны (реки, впадающей в Онежское озеро)